Alkali Wash ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Wash (Arizona), Fluss in Arizona 
 Alkali Wash (Kalifornien), Fluss in Kalifornien